Nenad Filipović ist der Name folgender Personen:

* Nenad Filipović (Leichtathlet) (* 1978), serbischer Leichtathlet
 Nenad Filipović (Fußballspieler) (* 1987), serbischer Fußballspieler